Das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2009 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Fès. 
Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 25. April bis zum 2. Mai 2009 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Fès